Habanera bezeichnet:
Habanera (Arie), Arie aus Georges Bizets Oper Carmen
Habanera (Tanz), synkopischer Tanz afrokubanischen Ursprungs

Siehe auch:
 La Habanera, ein deutscher Spielfilm von 1937
 Der Wind hat mir ein Lied erzählt, auch La Habanera, Titellied des Films La Habanera